Nehren ist der Name folgender Orte:

 Nehren (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Nehren (Mosel), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz